Ка́уфман(н) (від  — торговець) — німецьке і єврейське прізвище.

Прізвище 
 Александр Кауфман (; 1817—1893) — німецький поет і фольклорист.
 Ангеліка Кауфман (; 1741—1807) — відома німецька художниця, графік, представниця класицизму.
 Бел Кауфман (; 1911—2014) — американська письменниця та педагог єврейського походження.
 Боб Кауффман (; 1946—2015) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Борис Рафаїлович Кауфман ( 1973) — український мільйонер, бізнесмен, колишній депутат одеської міськради.
 Влодко Кауфман (1957) — український художник німецького походження.
 Даніел Кауфманн (;  1990) — ліхтенштейнський футболіст, захисник
 Енді Кауфман (; 1949—1984) — американський шоумен, актор та артист ревю.
 Єгуда бен Шмуель (Кауфман) (1887—1976) — український, пізніше ізраїльський лексикограф, ізраїльський діяч культури, філософ та письменник, редактор Великого англо-івритського словника.
 Кауфман Залман Самуїлович(1921—2019) — російський зоолог.
 Йонас Кауфман (;  1969) — німецький оперний співак, лірико-драматичний тенор.
 Михайло Абрамович Кауфман (1897—1980) — російський кінорежисер, кінооператор.
 Ніколай Кауфман (; 1925—2018) — болгарський етномузиколог, композитор.
 Крістін Кауфманн (; 1945—2017) — німецько-австрійська актриса і підприємець, (фільм «Тарас Бульба», 1962).
 Олена Володимирівна Кауфман (;  1987) — російська біатлоністка, чотирикратна параолімпійська чемпіонка.
 Тед Кауфман (; 1939) — американський політик-демократ.
  (;  1936) — американський кінорежисер, сценарист і продюсер.

Інше 
 6806 Кауфман (6806 Kaufmann) — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року.
 18912 Кауфман (18912 Kayfurman) — астероїд головного поясу, відкритий 30 липня 2000 року.

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища